Název Hradište má více sídel na Slovensku:

 Hradište (okres Partizánske) – obec v okrese Partizánske
 Hradište (okres Poltár) – obec v okrese Poltár
 Hradište pod Vrátnom – obec v okrese Senica
 Zemplínske Hradište – obec v okrese Trebišov

Podobné názvy 
 Hradisko
 Hradiště (rozcestník)